Toponímia: 
 Caldes d'Estrac, municipi del Maresme
 Caldes de Malavella, municipi de la Selva
 Caldes de Montbui, municipi del Vallès Oriental
 Caldes de Boí, veïnat i balneari de la Vall de Boí
 Riu Caldes a la comarca dels Ports al País Valencià 
 Caldes (Itàlia), municipi italià, dins de la província de Trento
 Història: Caldes (poble)